La competizione di sciabola femminile ai XVIII Giochi panamericani ha avuto luogo a Lima il 6 agosto 2019 presso il Centro de Convenciones de Lima.

Risultati

Qualificazioni
Le iscritte erano 18, scese a 14 dopo le qualificazioni, nelle quali le schermitrici erano divise in 3 gruppi da 6, nei quali ognuna disputava cinque incontri. Le 14 atlete con il maggior numero di vittorie e differenza stoccate erano promosse alla fase finale ad eliminazione diretta, agli ottavi di finale, con le due migliori delle qualificazioni promosse direttamente ai quarti di finale.

Fase finale

Collegamenti esterni 
Risultati lima2019.pe

Scherma ai XVIII Giochi panamericani